Křtiny (okres Blansko) - Tsjechische gemeente
 Křtiny (kasteel) - kasteel in bovenstaande gemeente